Энн Томо́пулос (; род. 5 мая 1962, США) — американский телепродюсер, бывший старший вице-президент телеканала HBO. Является разработчиком и исполнительным продюсером таких сериалов как «Рим», «Поколение убийц» и «Камелот».

Биография 
Родилась в семье Тони Томопулоса, сына греческих иммигрантов, бывшего президента «ABC Entertainment» и «ABC Broadcast Group».

Свою карьеру начала с продюсерской компании «», выпустившей 25 прайм-таймовых телесериалов, главным образом ситкомов. Затем работала в компании Майкла Джей Фокса, руководя процессом разработки. Когда президент компании ушёл в отставку, Томопулос приняла предложение временно занять эту должность с текущим окладом, при этом с перспективой остаться президентом в случае успеха. В дальнейшем получила приглашение на работу от телеканала HBO.

В качестве старшего вице-президента HBO создала отделение драматических телесериалов, результатом чего стало появление сериала «Тюрьма Оз». Позднее основала известное подразделение мини-сериалов, в котором разрабатывала и курировала производство таких удостоенных наград «Эмми» и «Золотой глобус» мини-сериалов как «С Земли на Луну», «Братья по оружию» и «».

Имея американское и французское гражданство, Томопулос также работает во Франции, в частности она является исполнительным продюсером телесериалов «Борджиа», над которым работала, кроме прочих, совместно с Томом Фонтана, своим давним знакомым с периода сотрудничества в компании Фокса, и «Версаль».

Личная жизнь 
Проживает в Лос-Анджелесе (Калифорния) с супругом и дочерью.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Энн Томопулос в IMDb
 The Illustrious Career HBO Impresario Anne Thomopoulos
 Former ITV Studios France’s Boss Francois Florentiny Bows Unrated Studios, Partners With Anne Thomopoulos
 Mark Burnett's Company Launches Scripted Unit, Taps Anne Thomopoulos To Run It
 ELIOS Society Honors Greek-American Celebrities

Википедия:Биографии современников
Персоналии:Лос-Анджелес